Cœur de verre est le premier album d'Hélène Ségara ;
 Cœur de verre est un film allemand réalisé par Werner Herzog, sorti en 1976.